Harmonium bezeichnet:

Harmonium, ein Musikinstrument
Harmonium (Band)
Harmonium (Film), ein japanischer Film von 2016 unter der Regie von Kōji Fukada
Harmonium (Wallace Stevens), eine Sammlung von Gedichten von Wallace Stevens